Göttelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Göttelmann (1858–1928), Oberbürgermeister von Mainz
 Stefan Göttelmann (* 1963), deutscher Kirchenmusiker und Organist
 Wolfgang Göttelmann (* 1935), deutscher Diplomat